I Seul Samsung Thunders sono una società cestistica avente sede a Seul, nella Corea del Sud. Fondati nel 1978 come Samsung Men's Basketball Club nel 1982 cambiarono nome in Samsung Electronics Basketball Club, e, dopo il trasferimento a Suwon nel 1996 in Suwon Samsung Thunders. Con il ritorno a Seul assunsero la denominazione attuale. Gioca nel campionato sudcoreano.

La proprietà della squadra è della Samsung.

Palmarès 
 Campionati sudcoreani: 2
2001, 2006

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni